Соперники:

 Соперники — польский чёрно-белый немой художественный фильм, комедия 1925 года.
 Соперники — мультипликационный фильм Романа Качанова, выпущенный студией «Союзмультфильм» в 1968 году.
 Соперники — индийский фильм Амбриш Сангал, выпущенный в 1980 году.
 Соперники — индийский фильм Jo Jeeta Wohi Sikandar, выпущенный в 1992 году.
 Соперники — американский фильм Норма Бэйли, выпущенный в 2000 году.
 Соперники — испанский фильм Фернандо Коломо, выпущенный в 2008 году.
 Соперники () — филиппинский телесериал 2010 года.